Les élections régionales ont eu lieu le .

Résultats

Alsace 
<div class="center">* liste du président sortant

Références

Annexes

Articles connexes 

 Conseil régional d'Alsace
 Élections régionales françaises de 1998

Liens externes 

Election regionale de 1998 en Alsace
Alsace
regionale 1998